Гео́ргий Миха́йлович Лиси́цын (11 октября 1909, Санкт-Петербург — 20 марта 1972, Ленинград) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1931), международный мастер (1950).

Шахматный теоретик и литератор. Участник 10 чемпионатов СССР. 11 раз участвовал в чемпионатах Ленинграда, трижды был чемпионом.

По образованию — инженер-механик.

Спортивные результаты

Книги 
 Десятое Всесоюзное шахматное первенство. — М.; Л.: ФиС, 1939. — 244 с.
 Стратегия и тактика шахматного искусства. — Л.: Лениздат, 1952. — 588 с.
 Заключительная часть шахматной партии. — Л.: Лениздат, 1956. — 524 с.
 Стратегия и тактика шахмат. 2-е изд. — М.: ФиС, 1958. — 542 с.
 Дебютный репертуар шахматиста. — М.: ФиС, 1960. — 119 с.
 Первые шаги в шахматном искусстве. — Л.: Лениздат, 1960. — 211 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Шахматисты СССР